Јасена може бити:

 Јасена (Злин), насељено мјесто у округу Злин, Злински крај, Чешка Република
 Јасена (Наход), насељено мјесто у округу Наход, Краловехрадечки крај, Чешка Република
 Јасена (Невесиње), насељено мјесто у општини Невесиње, Република Српска, БиХ